Huanggang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanggang (häradshuvudort), Guangdong, 
 Huanggang (socken i Kina, Shandong, lat 34,65, long 116,04), 
 Huanggang (socken i Kina, Shandong, lat 35,34, long 115,49), 

Robotskapade Kinaförgreningar